La Coupe d'Europe intervilles de handball à sept est la  de la coupe d'Europe des clubs masculins de handball à sept, qui deviendra la Coupe des clubs champions puis la Ligue des champions.

Cette première tentative met aux prises 12 clubs européennes dans sa version à sept joueurs et est remportée par les Tchécoslovaques du Dukla Prague, vainqueur des Suédois du Örebro SK.

Présentation

Aux origines de cette première coupe d'Europe 
À l'occasion de son sixième congrès du  au  à Stockholm, la Fédération internationale de handball (IHF) a approuvé que la Fédération française de handball (FFHB) organise une compétition de clubs européens, suivant une proposition du magazine L'Équipe et de Charles Petit-Montgobert, président de la FFHB et premier vice-président de l'IHF. Au préalable, des fédérations nationales (comme celles de Hongrie et de Roumanie) avaient donné officiellement leur accord à la Fédération Française de handball pour la création de cette Coupe d’Europe intervilles de handball à 7.

Modalités 
Pour cette première édition, les motifs de qualification ne sont pas clairs car plusieurs pays ne sont pas représentés par leurs champions respectifs.

De même, la formule utilisée n'est pas connue, même si le fait que les matchs ne soient pas joués en matchs aller et retour pourrait laisser penser que la compétition est disputé sous la forme d'un tournoi unique sur quelques jours, sachant que la finale s'est disputée le samedi , à Paris en France.

Pour la finale, le règlement est le suivant : en cas de match nul, les prolongations réglementaires seront jouées. Si, à la fin de ces prolongations, les deux équipes sont toujours à égalité, les deux finalistes seront de nouveau opposés dans les trois jours suivants.

Participants 
Les clubs participants sont désignés par les fédérations nationales qui ne sont pas nécessairement représentés par leur champion national, soit parce que ce championnat national n'est pas pleinement établi, soit parce que le club champion n'a pas souhaité participer à cette compétition pour différents motifs (économique, logistique, disponibilité...).

Remarque : la Belgique avait annoncé l'engagement d'une sélection de Liège qui n'a donc finalement pas participé.

Résultats

Premier tour de qualification 

|}

Deuxième tour de qualification 

|}

Phase finale

Quarts de finale 

|}

Demi-finales 

|}

Finale 
Cette finale met en présence, à quelques éléments près, les équipes nationales de Suède (Orebro. cinq internationaux) et de Tchécoslovaquie (Prague, neuf internationaux), ces deux pays pouvant être considérés comme les meilleurs du
monde, actuellement, en handball à sept. La composition des équipes est :
 Örebro SK — Goals : Roland Mattsson (international), Nils Fahlström ; arrières : Egon Färnefors, Oest, Lars Irebro (Karlsson) (international) ; avants ; Rune Bruce (international), Karlsson, Rune Åhrling (international),  (international), Paulsson, Aagren.
 HC Dukla Prague — Goals : Miroslav Vícha (international), Riha ; arrières : Jaroslav Provazník (international), Dušan Ruža (international), Karel Čermák (international) ; avants : Josef Trojan (international). Antonín Frolo (international), Bedřich König (international), Václav Eret, Oldřich Spáčil (international), Zdeněk Samánek (international).

La finale s'est disputée sur une seule rencontre, le samedi  au Palais des sports (« Vél' d'Hiv' ») de Paris en France, et est remportée par le HC Dukla Prague.

|}

Le champion d'Europe

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ligue des champions masculine de l'EHF
 Fédération française de handball

Liens externes 
 

1957
Handball en 1956
Handball en 1957
Handball M1